Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Шахтёр» (Донецк, Украина), их статистика и достижения в клубе.

«Шахтёр» («Угольщики» (1936 год), «Стахановец» (1936—46 года), «Шахтёр» (с 1946 года)) — украинский футбольный клуб из города Донецк выступающий в Премьер-лиге Украины. Первый и единственный среди украинских клубов выигравший Кубок УЕФА. Обладатель Суперкубка СССР, четырёхкратный обладатель Кубка СССР, тринадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, девятикратный обладатель Суперкубка Украины.

Первый официальный матч в чемпионате СССР «Угольщики» провели в Казани против местной команды «Динамо» и уступили со счетом 1:4. Первым тренером клуба был Николай Григорьевич Наумов. Во главе клуба за всю его историю побывало 34 главных тренера, последним из которых с 14 июня 2022 года стал хорватский тренер Игор Йовичевич.

Наибольшее количество матчей (574) клуб провёл при тренере — Мирче Луческу, который возглавлял донецкий «Шахтёр» с 2004 по 2016 год. Луческу также занимает первое место по числу побед — 389.

Список тренеров 
Информация откорректирована по состоянию на 13 марта 2023 года. В статистику включены только официальные матчи.

Примечания

источники

Ссылки 
 Список тренеров на сайте Sports.ru
 Список тренеров на сайте Segodnya.ua
 Список тренеров на сайте Footballfacts.ru

Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Шахтёр (Донецк)